Учебное командование Вооружённых сил Сербии () — наиболее крупная составляющая Вооружённых сил Сербии. Их устройство, состав, вооружение регулируются миссиями и задачами сербской армии.

Общее описание, задачи 
Задача Учебного командования заключается в управлении учебными центрами, которые служат общей и специализированной подготовке Вооружённых сил Сербии, за исключением того, что здесь могут иметь место и подготовку представителей иностранных вооружённых сил.

Организационная структура 

Под командованием подготовительной структуры Вооружённых сил находятся:
 1-й учебный центр ВС (дислоцируется в Сомборе);
 2-й учебный центр ВС (дислоцируется в Валеве);
 3-й учебный центр ВС (дислоцируется в Лесковаце);
 Учебный центр по подготовке сухопутных войск (дислоцируется в Пожареваце);
 Учебный центр по подготовке тылового обеспечения (дислоцируется в Крушеваце);
 Учебный центр по подготовке войск ВВС и ПВО (дислоцируется в Батайнице);
 Учебно-методический центр связи и информатики (дислоцируется в Горни-Милановце);
 Центр подготовки кадров РХБЗ (дислоцируется в Крушеваце);
 Центр по обучению и развитию унтер-офицеров (дислоцируется в Панчеве);
 Команда по развитию Банатской бригады (дислоцируется в Панчеве; командир — подполковник Живица Огнянов);
 Команда по развитию Белградской бригады (дислоцируется в Якове; командир — подполковник Велько Мартинович);
 Команда по развитию Тимокской бригады (дислоцируется в Заечаре; командир — подполковник Горан Стаменкович);
 Команда по развитию Расинской бригады (дислоцируется в Крушеваце; командир — полковник Синиша Кресович).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вооружённых сил Сербии
 Официальный сайт Министерства обороны

Вооружённые силы Сербии
Воинские части и формирования, созданные в 2007 году